Мигдал — еврейская фамилия (от  мигдаль, «башня»).
 Мигдал, Александр Аркадьевич (род. 1945) — российский и американский физик и предприниматель.
 Мигдал, Аркадий Бейнусович (1911—1991) — советский физик-теоретик, академик АН СССР с 1966.
 См. также 
 Мигдаль